Hysen Hakani (1932–2011), réalisateur et scénariste albanais ;
  (1961–2015), haltérophile albanais, fils du précédent.